Danville Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

 Danville Township du comté de Vermilion dans l'Illinois.
 Danville Township du comté de Des Moines dans l'Iowa.
 Danville Township du comté de Worth dans l'Iowa.
  du comté de Blue Earth dans le Minnesota.
 Danville Township du comté de Montgomery dans le Missouri (ancien township)

Voir aussi 
 

Homonymie de townships